S63 ou S-63 peut faire référence à :

Culture 
 S63, roman bref de Jean-Bernard Pouy paru en 2014.

Domaine militaire  
 , un sous-marin de la Marine indienne ;
 Marsopa (S-63), un sous-marin de la marine espagnole.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: En cas d’accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main, d’après la classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 Téléphone S63, un modèle de téléphone à cadran mis en service en France en 1963.

Transports 
  Ligne S63 du Réseau express régional de Charleroi en Belgique.

Autres 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 3 caractères